Anders Petersson kan syfta på bland andra:

* Anders Petersson (1831–1906), svensk filolog och skolman
 Anders Petersson (född 1946), svensk friidrottare
 Anders Petersson (född 1965), svensk musiker

Se även 
 Anders Pettersson